Вильянуэва-дель-Арсобиспо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильяс. Занимает площадь 177,38 км². Население — 8755 человек (на 2010 год). Расстояние — 99 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна